El término intocables puede referirse a:

Clase social
 intocables (dalit, paria o chandala), casta inferior en el hinduismo, presente en India, Bangadés, Nepal y Pakistán.}

Música 
 Intocables canción de La Oreja de Van Gogh incluida en el álbum El planeta imaginario.

Cine
 The Untouchables (Los intocables), película de 1987 con Eliot Ness.
 Los Intocables (equipo de investigación) (1929-1931), grupo liderado por el agente Eliot Ness (1903-1957) y encargado de confiscar y vigilar el cumplimiento de la «ley seca» en Chicago.
 Los Intocables (serie de televisión) (1959-1963), serie estadounidense de televisión.
 Intocable (película de 2011), película francesa 'Intouchables''.
 Gli intoccabili (película de 1969) (1969), película de Giuliano Montaldo protagonizada por John Cassavetes.
 The Untouchables (serie de televisión), serie de televisión de 44 episodios (1993-1994), dirigida por Tucker Gates.